Der er flere steder med navn Løgten:

 Løgten – en by i Skødstrup Sogn, Århus Kommune
 Løgten (Ilskov Sogn) – en bebyggelse i Ilskov Sogn
 Løgten (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn (Sæby Kommune)